Enric Guitart i Soldevila (Barcelona 1863-1933), actor i director teatral català
 Enric Guitart i Matas (Barcelona 1909 - 1999), actor de teatre i cinema català